Скелдон () — город в регионе Ист-Бербис-Корентайн государства Гайана.

Расположен в восточной части Гайаны в 150 км к юго — востоку от столицы Джорджтауна на берегу реки Корантейн, на границе с Суринамом.

По состоянию на 2012 год здесь прожило 5 859 жителей. Окрестности Скелдона малонаселены (6 жителей на квадратный километр).

Муссонный климат. Преобладают водно-болотные угодья.

Развита пищевая промышленность, в первую очередь, производство сахара. Здесь расположена штаб-квартира Гайанской сахарной корпорации. Имеется взлётно-посадочная полоса для небольших самолетов.

Известные уроженцы 
 Берил Гилрой (1924—2001) — гайанская писательница, поэтесса.

Ссылки 
  Skeldon

Города Гайаны